Anselmi ist ein italienischer Familienname langobardischer Herkunft.

Herkunft 
Er wurde das erste Mal im Jahr 802 erwähnt, als Karl der Große den 24-jährigen Stammvater Anselmo de' Fighineldi (von Winild's Söhnen) in Florenz zum Ritter schlug. Die Nachfahren von Anselmo haben sich erst d'Anselmo und ab 980 Anselmi genannt.

Namensträger 
 Albert Anselmi (1883–1929), US-amerikanischer Auftragsmörder
 Anselmo Anselmi (1859–1907), italienischer Lokalhistoriker
 Enrico Anselmi, italienischer Autorennfahrer
 Federico Anselmi (* 1982), argentinischer Rugby-Union-Schiedsrichter
 Giorgio Anselmi (1723–1797), italienischer Maler
 Giuseppe Anselmi (1876–1929), italienischer Sänger (Tenor)
 José Antonio Eguren Anselmi SCV (* 1956), Erzbischof von Piura
 Michelangelo Anselmi (1492–1556), italienischer Maler
 Nicolò Anselmi (* 1961), italienischer Geistlicher, Bischof von Rimini

 Rosina Anselmi (1876–1965), italienische Schauspielerin
 Tina Anselmi (1927–2016), italienische Politikerin

Siehe auch 
 Anselm

Einzelnachweise 

Familienname